Le Grand Prix moto de France 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017.

Cette  du Grand Prix moto de France s'est déroulée du 19 au  sur le Circuit Bugatti du Mans devant plus de  spectateurs sur la seule journée du dimanche et plus de  sur les trois jours.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 
Une chute collective dans le  entraine la levée du drapeau rouge. La course est interrompue, et les pilotes repartiront pour 16 tours au lieu des 24 prévus.

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport en France en mai 2017
Sport en mai 2017
Fran